Kropywnycki – miasto na Ukrainie 
 Kropywnycki – rejon na Ukrainie
 Marko Kropywnycki – ukraiński dramatopisarz, reżyser, aktor i kompozytor